Бошевка — название населённых пунктов.

Украина 
 Бошевка — село в Бурынском районе Сумской области.
 Бошевка — село Кролевецком районе Сумской области.